Farpoint peut faire référence à :

 L'observatoire Farpoint, observatoire astronomique situé à  au sud-ouest de Topeka, Kansas, États-Unis ;
 (23989) Farpoint,  astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 , groupe de rock progressif américain formé en 1997 ;
 Farpoint, jeu vidéo pour PlayStation 4 sorti en 2017.